Sportpark De Vliert - Sportpark in 's-Hertogenbosch.
 Stadion De Vliert - Voetbalstadion dat in bovenstaand sportpark staat.
 De Vliert (wijk) - woonwijk De Vliert in de gemeente 's-Hertogenbosch.